Nazareno Diósquez (Argentina, 29 de noviembre de 2001) es un futbolista argentino que se desempeña como Delantero en el Club Ferro Carril Oeste de la Primera B Nacional de Argentina.

Carrera

Ferro 
Llegó a Ferro con 14 años, a partir de allí realizó todas las divisiones inferiores con el club. Desde el 2021 integra el plantel de primera y juega en la reserva. En el Campeonato de Primera Nacional 2021 es convocado por primera vez al banco de suplentes en el partido contra Almagro, donde ingresa al minuto 41 del segundo tiempo en lugar de Federico Fattori, disputando 4 minutos sin marcar goles, siendo que fue su única participación en dicho campeonato.

De cara al Campeonato de Primera Nacional 2022 firma su primer contrato como profesional hasta el 31 de diciembre del 2024 y continúa en el plantel siendo un titular de la reserva. En agosto del 2022 se consagra campeón del campeonato de reserva siendo que no llegó a disputar un partido ni fue convocado al banco de suplentes en todo el campeonato.

Estadísticas 
 Actualizado al 01 de octubre de 2022

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en futbol 360
 Ficha en BDFA

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste